Шоссе ():
 Шоссе — автомобильная дорога с твёрдым покрытием.

Топоним 
 Шоссе — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Шоссе — посёлок в Плавском районе Тульской области.
 Шоссе — посёлок в Чернском районе Тульской области.

Фильмы 
 «Шоссе» () — американский триллер режиссёра Фрэнсиса Делии, 1988 год.
 «Шоссе» () — американская комедия режиссёра Сина Кинга, 1992 год.
 «Шоссе» () — американская драма режиссёра Мэтью Брайта, 1996 год.
 «Шоссе» () — американский драма режиссёра Джеймса Кокса, 2002 год.
 «Шоссе» () — индийская драма режиссёра Имтиаз Али, 2014 год.
 «Шоссе в никуда» () — мистический триллер-нуар Дэвида Линча, 1997 год.